Лавалет има више значења:
 Лавалет (Западна Вирџинија)
 Лавалет (Њу Џерзи)